Чемпіонат Казахстану з футболу 2016 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Стартував 12 березня 2016 року та завершився 29 жовтня 2016 року. Титул чемпіона втретє поспіль здобула Астана.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця (перший раунд) 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Другий раунд

Турнірна таблиця (чемпіонський раунд) 

Позначення:

Результати

 Курсивом вказаний технічний результат

Турнірна таблиця (втішний раунд) 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

Клуб Тараз поступився в плей-оф команді «Алтай», але останній не був сертифікований і «Тараз» залишився в вищій лізі.

Посилання 
 Футбол на sports 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2016
Казахстан
2016 у Казахстані